Арсан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Арсан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона